

Anatomia 
Ossicini – catena di ossi dell'orecchio medio

Persone 
Adriano Ossicini – psichiatra e politico italiano
Alessandro Ossicini – matematico italiano